El término aushiri ha sido usado para dos lenguas indígenas sudamericanas diferentes habladas ambas cerca de la frontera ente Perú y Ecuador:
 Aushiri (huaorani)
 Aushiri (tekiraka)